Игры по вселенной «Звёздный путь»:

Списки компьютерных игр
Звёздный путь